Пісенний конкурс Євробачення 2002 став 47-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 25 травня 2002 року в місті Таллінн, Естонія. Вдруге поспіль перемогла прибалтійська та пострадянська країна. Марі N (Марія Наумова) з Латвії одержала Гран-прі, набравши 176 очок.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

Травень 2002
2002 у телебаченні
2002 у Європі
Культура Таллінна
2002 у музиці